In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Mönchengladbach aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DP: Deutsche Partei
 DVU: Deutsche Volksunion
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Frontal: Frontal, die junge Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: LiLO
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Republikaner
 RVP: Rheinisch-Westfälische Volkspartei
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Stadtt: Stadtt Partei

Wählergruppen 

 FBL: Freie Bürgerliste
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 FWGWS: Freie Wählergemeinschaft Wilhelm Schiffer
 LiLO: 1994 und 1999: Linke Liste Odenkirchen, 2004: Linke Liste Mönchengladbach → Linke
 WRW: Wählergemeinschaft Freies Rheydt und Wickrath

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1946: Stimmenmehrheit der FDP gegenüber der KPD
2 1948: zusätzlich: RWVP: 2,8 %
3 1952: Stimmenmehrheit der KPD gegenüber dem BHE; zusätzlich: DP: 3,1 %
4 1975: zusätzlich: FWGWS: 2,6 %
5 1984: zusätzlich: WRW: 3,3 %
6 1989: zusätzlich: REP: 4,4 %
7 1994: zusätzlich: FBL: 2,7 %
8 2004: zusätzlich: NPD: 2,5 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen bis 2004 

Die hier angegebenen römischen Zahlen wurden bei der Wahl 2004 nicht mehr angegeben. Mit Wirkung zum 21. Oktober 2009 wurde eine Stadtbezirksreform durchgeführt, bei der mindestens zwei Stadtbezirke zu einem neuen Stadtbezirk zusammengefügt wurden. Die Wahlergebnisse in diesen neuen Stadtbezirken befinden sich hinter den Wahlergebnissen der bisher existierenden Stadtbezirke.

Stadtbezirk I Rheindahlen 

Fußnoten

1 1979: zusätzlich: DKP: 2,1 %
2 1989: zusätzlich: REP: 4,4 %, ÖDP: 2,3 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 2,8 %
4 2004: zusätzlich: NPD: 2,7 %

Stadtbezirk II Hardt 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: FBL: 2,4 %
2 2004: zusätzlich: NPD: 2,1 %

Stadtbezirk III Stadtmitte 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 5,2 %
2 1994: zusätzlich: FBL: 2,4 %
3 2004: zusätzlich: NPD: 2,7 %

Stadtbezirk IV Volksgarten 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: FBL: 2,0 %
2 2004: zusätzlich: NPD: 2,9 %

Stadtbezirk V Neuwerk 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: Rep: 4,0 %
2 1994: zusätzlich: Frontal: 2,6 %, FBL: 2,1 %
3 2004: zusätzlich: NPD: 2,3 %

Stadtbezirk VI Rheydt-West 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 10,4 %
2 1989: zusätzlich: REP: 5,8 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 2,2 %
4 2004: zusätzlich: NPD: 3,0 %

Stadtbezirk VII Rheydt-Mitte 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 9,7 %
2 1989: zusätzlich: REP: 5,9 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 2,2 %
4 1999: zusätzlich: Stadtt: 3,4 %
5 2004: zusätzlich: NPD: 3,6 %

Stadtbezirk VIII Odenkirchen 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 6,2 %
2 1989: zusätzlich: DKP: 9,1 %, REP: 4,6 %
3 2004: zusätzlich: NPD: 2,8 %

Stadtbezirk IX Giesenkirchen 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 5,2 %
2 1989: zusätzlich: REP: 3,8 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 3,4 %
4 2004: zusätzlich: NPD: 2,2 %

Stadtbezirk X Wickrath 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 4,5 %
2 1989: zusätzlich: REP: 4,6 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 7,0 %
4 2004: zusätzlich: NPD: 2,6 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen ab 2009

Stadtbezirk 1 – Nord 

Der neue Stadtbezirk Nord wurde mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 aus den bisherigen Stadtbezirken Hardt und Stadtmitte gebildet.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 2,9 %

Stadtbezirk 2 – Ost 

Der neue Stadtbezirk Ost wurde mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 aus den bisherigen Stadtbezirken Neuwerk, Volksgarten und Giesenkirchen gebildet. Er besteht aus zwei nicht miteinander verbundenen Gebietsteilen.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,6 %

Stadtbezirk 3 – Süd 

Der neue Stadtbezirk Süd wurde mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 aus den bisherigen Stadtbezirken Rheydt-Mitte, Rheydt-West und Odenkirchen gebildet.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 3,58 %

Stadtbezirk 4 – West 

Der neue Stadtbezirk West wurde mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 aus den bisherigen Stadtbezirken Wickrath und Rheindalen gebildet.

Gesamtergebnisse aller Wahlen zu den Bezirksvertretungen 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Monchengladbach
Politik (Mönchengladbach)